Bollebygd (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Bollebygd (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.